Janečka oder Janecka ist der Familienname folgender Personen:

 Allen Janecka (1949–2003), US-amerikanischer Auftragsmörder
 Marek Janečka (* 1983), slowakischer Fußballspieler